Ла Кокета има више значења:

 Ла Кокета (Сан Франсиско де Кончос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Кокета (Хосе Марија Морелос), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику